Georg Thiemann ist der Name folgender Personen:

* Georg Thiemann-Groeg (Pseudonym Edwin Gülcher; 1881–1953), deutscher Journalist
 Georg August Thiemann (August Thiemann; Georg Heinrich Thiemann; 1806–nach 1874), deutscher Beamter, Freimaurer, Sterbekassengründer sowie Versicherungsmanager